DP o Dp puede referirse a:
 Defensor del Pueblo (España)
 Dígito Postal.
 Pokémon ediciones Diamante y Perla.
 Daft Punk.
 Danny Phantom.
 Deep Purple.
 Deportivo Pereira.
 DisplayPort.
 Doble penetración.
 D.P., serie de televisión surcoreana que será estrenada en el 2021.
 H. G. Wells''', autor; usó "D. P." como un seudónimo.
 

Siglas